Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juli 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 juli 2015.

Vrouwen 07